RBCT steht für:
 Real-Business-Cycle-Theorie, siehe Theorie realer Konjunkturzyklen
 Richards Bay Coal Terminal

RBCT